Gezondheidscentrum Asielzoekers
 Global Center on Adaptation

Wikipedia:Doorverwijspagina